Het ATP-toernooi van Oahu 1994 (met de officiële naam Oahu Open) werd gespeeld van 3 tot en met 9 januari 1994. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Turtle Bay resort op het eiland Oahu.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Oahu
Oahu